Odette est un prénom féminin.

Le prénom Odette vient du prénom germanique Oda. 
Cet élément od- peut être interprété comme signifiant « prospérité ».

Odette a pour variantes Oda, Ode, Odélia, Odélie, Odeline, Odète et pour formes masculines Odelin et Odet.

Odette peut également faire référence à :

Sainte 
Odette de Rivreulle (+ 1158), membre d'une illustre famille qui voulut la marier malgré elle. Elle se coupa le nez et entra chez les religieuses de Prémontrée, afin d'éviter tous les prétendants attirés par sa beauté. Fête le 20 avril.

Littérature et théâtre 
 Odette, ballet de Jules Perrot, créé en 1847 ; 
 Odette, drame de Victorien Sardou, créé en 1881 ;
 Odette est le cygne blanc - victime de la cruelle Odile, le cygne noir - dans le Lac des Cygnes de Piotr Ilitch Tchaïkovski ;
 Odette est un personnage de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust.

Cinéma 
 Odette, film italien de Giuseppe De Liguoro, sorti en 1916 ;
 Odette, film germano-italien de Luitz-Morat, sorti en 1928 ;
 Odette, film français de Jacques Houssin, sorti en 1935 ;
 Odette, agent S 23 (Odette), film britannique de Herbert Wilcox, sorti en 1950.

Résistance 
Odette Capion-Branger, résistante communiste née le  à Montpellier

Voir aussi

Notes et références